1 gmina w Niemczech:
 Karwitz – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Lüchow-Dannenberg

Dawne nazwy miejscowości w Polsce:
 Karwice (powiat drawski) 
 Karwice (powiat sławieński)

Zobacz też:
 Carwitz